Улица Леско́ва — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь русского писателя Николая Семёновича Лескова.

Россия 
 Улица Лескова — улица во Владимире.
 Улица Лескова — улица в Воронеже.
 Улица Лескова — улица в Грозном.
 Улица Лескова — улица в Липецке.
 Улица Лескова — улица в Москве.
 Улица Лескова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Лескова — улица в Новосибирске.
 Улица Лескова — улица в Орле.
 Улица Лескова — улица в Саранске (до 1959 года — Новая улица).
 Улица Лескова — улица в Симферополе.
 Улица Лескова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Лескова — улица в Днепре.
 Улица Лескова — улица в Киеве (до 1940 года — Большая Шияновская).
 Улица Лескова — улица в Николаеве.

Казахстан 
 Улица Лескова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Площадь Лескова (Орёл)
 Переулок Лескова (Воронеж)